Władysław Kaźmierczak (ur. 1951 w Psarach) – polski artysta współczesny, performer, kurator festiwali performance, autor tekstów o tej sztuce. Obecnie mieszka w Anglii.

Działalność artystyczna 
Studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa 1971-1976 u prof. Jonasza Sterna. Pierwsze akcje realizował w 1974 na festiwalu studenckim w Gdańsku. W latach 70. działał w krakowskim i wrocławskim środowisku krytyków i artystów niezależnych oraz w galeriach prezentujących sztukę żywą: Galeria „X” (kurator: Zbigniew Makarewicz) oraz „Zakład nad Fosą” (kurator: Wojciech Stefanik) we Wrocławiu.

W 1981 zorganizował wspólnie z Arturem Tajberem pierwszy polski przegląd sztuki performance „Manifestacje / Performance” w Krakowie, w Galerii Sztuki Nowoczesnej Krystyny i Wojciecha Sztabów.
W 1991 wyjechał z Krakowa do Słupska, gdzie organizuje od 1993 Międzynarodowy Festiwal Performance „Zamek Wyobraźni”, Seminarium Polsko-Irlandzkie „Dni Irlandzkie”, Festiwal „Performance Polski” (1995). Poprzez swoją pracę kuratorską i organizatorską przyczynił się do rozwoju polskiego i europejskiego performance.

1991-2006 dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Kontrowersje 
W 2006 został zwolniony z funkcji dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, gdzie był kuratorem festiwalu „Zamek Wyobraźni”. Galeria zaproponowała kontynuację festiwalu Zbigniewowi Warpechowskiemu. Ten propozycję przyjął. Kazmierczak na forum intermetowym protestował, że nazwa „Zamek Wyobrażni” jest jego własnością intelektualną. Wskutek ostrych nacisków opinii sprzyjającej Kazmierczakowi części performerów galeria i Z. Warpechowski wycofali się z zamiaru organizawania festiwalu pod dawną nazwą.

Festiwale 
Uczestnik festiwali prezentujących sztukę performance: we Francji (Paryż, Sète, Pouilly), Włoszech (Rzym, Bolonia, Florencja, Ferentino), Irlandii (Dublin, Waterford, Limerick), Japonii (Tokio, Nagano), Korei Południowej (Seul, Pusan, Chong-ju), Niemczech (Berlin, Dortmund, Monachium, Ratyzbona, Münster, Broellin), Litwie (Wilno), Białorusi (Mińsk), Czechach (Plasy, Ostrawa), Słowenii (Maribor), Wielkiej Brytanii (Glasgow, Belfast, Carlisle, Londyn), Szwajcarii (Fryburg), Węgrzech (Budapeszt), Belgii (Gandawa), Rumunii (Sv. Georgiu), Słowacji (Nowe Zamki), Kanadzie (Toronto, Québec, Alma, Hamilton), Meksyku (Meksysk), Indonezji (Dżakarta), USA (Nowy Jork, Boston, Providence), Finlandii (Helsinki), Izraelu (Tel Awiw-Jafa), Estonii (Tallinn), Hiszpanii (Madryt, Barcelona), Szwecji (Göteborg) i Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Piotrków Trybunalski, Koszalin, Szczecin, Bydgoszcz, Sopot, Jelenia Góra, Zielona Góra, Bielsko-Biała, Łódź, Toruń).

Zrealizował ponad 240 performance od 1974. W swoich performance posługuje się ironią i groteską wobec sztuki, religii, polityki i globalnych zmian w świecie. Nie angażuje się w wypowiedzi poprzez inne media. Performance jest dla niego jedyną formą wypowiedzi artystycznej.

Od 1997 występuje z Ewą Rybską. W 2006 roku po awanturze wywołanej przez słupskich samorządowców oraz posłankę PiS Jolantę Szczypińską wyjechał do Anglii, gdzie do dziś mieszka.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów Sztuki IKT.

Wykłady 
Wykłady na temat sztuki performance w:
 Uniwersytet w Huddersffield, Wielka Brytania,
 Uniwersytet Ulsteru w Belfaście, Wielka Brytania,
 Art College – Limerick, Irlandia
 The School of Museum of Fine Arts, Boston, USA
 The Art College, Toronto, Kanada
 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 Ośrodek Teatralny „Rondo”, Słupsk
 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
 Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka
 Bunkier Sztuki, Kraków
 Uniwersytet w Hajfie, Izrael
 The Tullie House Gallery, Carlisle, Wielka Brytania
 Performance Art Platform, Tel Awiw-Jafa, Izrael
 The Empire Gallery, Londyn, Wielka Brytania

Publikacje i dokumentacja 
Autor tekstów o sztuce:
 Magazyn Sztuki – Nowa Sztuka w Polsce „EXIT”
 Magazyn Sztuki On Line „Raster”
 Magazyn Sztuki On Line „Hysterics”
 Magazyn Sztuki „ESSE” / Kanada
 Magazyn Sztuki „ARTeon”
 Magazyn Sztuki „Inter Le Lieu” / Quebec
 „POMERANIA”
 Magazyn Sztuki „Umelec”, Praga, Czechy
 Magazyn Sztuki „Art. & Business”
 Tygodnik „Respect”, Praga, Czechy
 Miesięcznik Artystyczny „Dwukropek”

Dokumentacja performance w zbiorach:
 Performance and Action’s archive, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Dorfplatz 1/7, Postfach 261, 9043 Trogen, Szwajcaria
 University of Bristol – The National Review of Live Art – 1996, Wielka Brytania
 własne archiwum

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Władysława Kaźmierczaka
 Szczegółowa biografia artystyczna

Urodzeni w 1951
Polscy performerzy
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie